Анна Амалия Прусская (; ,  — , ) — прусская принцесса, младшая сестра короля Пруссии Фридриха Великого, немецкий композитор.

Биография 
Принцесса Амалия, которую также называли на французский манер Амели, воспитывалась вместе со своей сестрой Луизой Ульрикой Прусской, которая впоследствии вышла замуж за наследника шведского престола герцога Гольштейн-Готторпского Адольфа Фридриха. Жених предназначался изначально для Амалии, но та не захотела переходить из кальвинизма в лютеранство.

На свадьбе своей сестры Ульрики в июле 1744 года Амалия познакомилась с корнетом Фридрихом фон дер Тренком и влюбилась в него. Достоверные историографические сведения по этому поводу отсутствуют, любовная история изложена лишь в хвастливых мемуарах авантюриста Тренка. Но факт остаётся фактом: Амалия так никогда и не вышла замуж и в последующем, как указывали придворные хронисты, у неё стал очень портиться характер: она стала неуравновешенной, несговорчивой и саркастичной. Тренк, заподозренный Фридрихом II в шпионаже в пользу Австрии из-за контактов со своим двоюродным братом пандуром Францем фон дер Тренком, был арестован в 1745 году и без суда и следствия препровождён в силезскую крепость Глац.

В 1756 году Фридрих Великий назначил Амалию аббатисой Кведлинбургского аббатства, чтобы обеспечить ей соответствующее материальное положение. В монастыре Амалия бывала редко, большую часть времени она проводила в Берлине, где принимала участие в придворной жизни во время Семилетней войны. В 1758 году после битвы при Хохкирхе она даже решилась повидать брата в его полевом лагере.

Здоровье Амалии с возрастом ухудшалось, и она часто отправлялась на воды в Ахен и Спа. Там она познакомилась с семьёй Тренка. По некоторым данным Амалия последний раз встречалась с Тренком в 1787 году и обещала ему позаботиться об одной из его дочерей. Спустя несколько недель после этой встречи Амалия умерла.

Своим упрямством и чертами лица Амалия из всех своих братьев и сестёр отличалась наибольшим сходством со своим царственным братом. Активная и увлечённая Амалия была доверенным лицом Фридриха, а тот никогда не медлил с оплатой её долгов.

Музыкальное творчество 
Музыкально одарённая Амалия начала уроки игры на клавесине и пианино в 17 лет, после смерти своего отца, «короля-солдата» Фридриха Вильгельма I, ненавидевшего музыку. В 21 год Амалия занялась также композицией. Она также научилась играть на флейте, лютне, органе и скрипке. Техникам композиции Амалию обучал Иоганн Филипп Кирнбергер. Амалия Прусская сочиняла кантаты, хоралы, марши и камерно-инструментальную музыку (сонаты, трио).

Самым большим авторитетом в музыке для Амалии был Иоганн Себастьян Бах, и Амалия прославилась своей коллекцией в области исследования творчества Баха. Её собрание нот и манускриптов, так называемая «библиотека Амалии» (не путать с библиотекой герцогини Анны Амалии), является одним из экспонатов Государственной библиотеки в Берлине. Как упоминает Карл Фридрих Цельтер, которому Амалия как-то раз показывала свои музыкальные произведения, принцесса очень бережно относилась к своим сокровищам и не позволяла никому прикасаться к ним.

С именем принцессы Амалии связан барочный орган в Берлине, созданный в 1755 году по её указанию для берлинского Городского дворца Иоганном Петером Мигендтом. После нескольких переездов вместе с Амалией орган в настоящее время в церкви Евангелия () в Карлсхорсте. Карл Филипп Эмануэль Бах упоминает в автобиографии своих царственных меценатов короля Фридриха и принцессу Амалию, для которой он сочинял органные сонаты. Должность первого клавесиниста при дворе принцессы Амалии занимал с 1741 года и до своей смерти в 1763 году композитор и музыкальный педагог Кристоф Шаффрат.

Резиденции 

Летом в Берлине Амалия проживала во дворце Вернезобра на Вильгельмштрассе, который её брат приобрёл для неё в 1772 году. С 1830 года дворец носил имя принца Альбрехта и позднее стал частью штаб-квартиры СС. На месте разрушенного дворца в послевоенное время находилась площадка для обучения вождению и ПДД, а сегодня на месте сохранившихся подвалов располагается мемориал «Топография террора».

Зимы Амалия проводила в несохранившемся дворце на Унтер-ден-Линден недалеко от места, где сейчас расположено посольство Российской Федерации.

Генеалогия

В кинематографе 
 «Тренк — Два сердца против короны» («Trenck — Zwei Herzen gegen die Krone», ФРГ, 2003), в русском прокате — «Тренк. Любовь против короны». В роли Фридриха (Фрица) Тренка — Бен Беккер (ФРГ), в роли Амалии — Александра Мария Лара (ФРГ).

Примечания

Литература 
 Feuerstein-Praßer, Karin: Friedrich der Große und seine Schwestern, Regensburg 2006, Seite 221—248.
 Rohdich, Walther: Friedrich Faszination. 200 Tage aus seinem Leben, Friedberg 1986, Seite 63-65.
 Schnitter, Helmut: Die ungleichen Schwestern, in: Ders. (Hrsg.): Gestalten um Friedrich den Großen. Biographische Skizzen, Bd. 1, Reutlingen 1991, Seite 67-82.
 Tagebuchauszüge, in: Georg von Holzbrinck (Hrsg.): Fridericus Rex, Geschichte und Geschichten um den großen König, Stuttgart 1941.
 Tornius, Valerian: Berühmte Frauen im Spiegel, Leipzig, 1940.
 Kubitscheck, Regina-Bianca: Amalie von Preußen. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 28, Nordhausen 2007, ISBN 978-3-88309-413-7, Sp. 41-46.

Композиторы Германии
Гогенцоллерны
Принцессы Пруссии
Аббатисы Кведлинбурга
Похороненные в Берлинском кафедральном соборе
Фридрих II (король Пруссии)
Женщины-композиторы